Krylja Sowietow (ros. Крылья Советов, pol. Skrzydła Sowietów) – nazwa noszona przez kluby sportowe w krajach byłego ZSRR.

Kluby noszące tę nazwę obecnie 
 Krylja Sowietow Moskwa – rosyjski klub wielosekcyjny z Moskwy.
 Krylja Sowietow Samara – rosyjski klub piłkarski z Samary.

Kluby noszące tę nazwę w przeszłości 
 Kristałł Saratów – rosyjski klub hokejowy z Saratowa, nazwę nosił w latach 1955–1958.
 Irtysz Omsk – rosyjski klub piłkarski z Omska, nazwę nosił w roku 1946.
 MFK Rybińsk  – rosyjski klub piłkarski z Rybińska, nazwę nosił w latach 1937–1957.
 Nieftianik Ufa – rosyjski klub piłkarski z Ufy, nazwę nosił w latach 1947–1956.
 Saturn Ramienskoje – rosyjski klub piłkarski z Ramienskoje, nazwę nosił w latach 1951–1957.
 Smiena Komsomolsk nad Amurem – rosyjski klub piłkarski z Komsomolska nad Amurem, nazwę nosił w latach 1940–1945.
 Spartaki Tbilisi – gruziński klub piłkarski z Tbilisi, nazwę nosił w latach 1946–1947.
 Sibir Nowosybirsk – rosyjski klub piłkarski z Nowosybirska, nazwę nosił w latach 1938–1956.
 Zwiezda Perm – rosyjski klub piłkarski z Permu, nazwę nosił w latach 1932–1951.